Charles de Leiningen peut se référer à :

 Charles Frédéric Guillaume de Leiningen (1724-1807),  prince de Leiningen ;
 Émile-Charles de Leiningen (1763-1814),  de Leiningen ;
 Charles Frédéric Guillaume Émile de Leiningen (1804-1856),  de Leiningen ;
 Frédéric Charles Édouard Erwin de Leiningen (1898–1946),  de Leiningen.